Uma lista de telefilmes portugueses produzidos pela TVI.

Reposição de 2020  

Telefilmes da TVI
TVI
Telefilmes Tvi